Mirror Mirror est une expression anglophone signifiant Miroir, miroir et pouvant désigner :

Cinéma 

 , titre original de Miroir, film d'horreur de Marina Sargenti sorti en 1990 ;
 , titre original de Blanche-Neige, film de Tarsem Singh sorti en 2012.

Musique

Album 

 , album de Farewell, My Love sorti le  ;

 ,  et dernier album du groupe pop britannique 10cc sorti le  ;
 ,  album de la chanteuse de R&B Kelly Price sorti le  ;
 , album de Twiztid sorti le  ;
 , album des Dardanelles sorti le  ;
 ,  du groupe de rock belge Ghinzu sorti le .

Chanson 

 , chanson du groupe de country Diamond Rio sortie le  ;

 , chanson de Def Leppard, figurant sur l'album High 'n' Dry sorti le  ;
 , chanson de Violent Femmes, figurant sur l'album New Times sorti le  ;

 , chanson de Pinkerton's Assorted Colours sortie en 1965 ;
 , chanson du duo britannique Dollar sortie en  ;
 , chanson de Diana Ross sortie en  ;
 , chanson de Candlemass, figurant sur l'album Ancient Dreams sorti le  ;
 , chanson du groupe de power métal allemand Blind Guardian sortie le  ;
 , chanson du groupe pop M2M sortie le  ;
 , chanson du groupe de power métal allemand Helloween sortie le  ;
 , chanson de Kamelot, figurant sur l'album Karma sorti le  ;
 , chanson de LL Cool J, figurant sur l'album 10 sorti le  ;
 , chanson de King Diamond, figurant sur l'album Give Me Your Soul...Please sorti le  ;
 , chanson du groupe féminin sud-coréen 4Minute sortie le .

Voir aussi